Eerste divisie (mannenhandbal) 2001/02
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2001/02